Usler ist der Name folgender Personen:
 Alexander Usler (* 1957), deutscher Archivar und Historiker
 Georg Usler (?–1597), deutscher evangelischer Theologe, erster evangelischer Prediger im Ratzeburger Dom